Wainright ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Wainwright (Alaska), Stadt im North Slope Borough im Bundesstaat Alaska
 Wainwright (Alberta), Stadt in Alberta, Kanada
 Wainwright (Tuscarawas County, Ohio), Unincorporated Community im nördlichen Teil der Warwick Township des Tuscarawas County im US-Bundesstaat Ohio
 Wainwright (Berg), Berge (Fells) im nordenglischen Nationalpark Lake District nach der Definition des Autors und Illustrators Alfred Wainwright

Wainright ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Wainwright (1907–1991), britischer Autor und Illustrator
 Frank Wesley Wainright (1967–2016), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ishmail Wainright (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler

Wainright ist der Name folgender Schiffe:

 USS Wainwright (CG-28), ein Kreuzer der United States Navy
 USS Wainwright (DD-419), ein Zerstörer der United States Navy